Riser — седьмой студийный альбом американского кантри-певца Диркса Бентли, изданный 25 февраля 2014 года на студии Capitol Records Nashville.
В 2014 году альбом Riser был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом.

История 
Выход альбома был анонсирован на февраль 2014 в январе того же года, то есть спустя два года после выпуска предыдущего диска Бентли.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Got Country Online, Country Weekly, Allmusic, USA Today, Roughstock.
Riser дебютировал на 6 месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 63,000 копий в первую неделю, став 7-м диском Диркса Бентли, попавшим в лучшую десятку альбомов недели. К декабрю 2014 года суммарный тираж альбома составил 277,000 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Riser (лирика и видео всех песен с альбома)

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums